Het Griekse eiland Melos (ook wel Milos)
Het Melos (muziek) van een melodie
Het Melos Choral Ensemble
De Dulce melos, een muziekinstrument uit de vroege 15e eeuw
Melos (album); muziekalbum van Vassilis Tsabropoulos